Stenløse Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Stenløse Kirke (Egedal Kommune) – en kirke i Stenløse Sogn i Egedal Kommune
 Stenløse Kirke (Odense Kommune) – en kirke i Stenløse Sogn i Odense Kommune